Stora Käringsjön ist der Name folgender Seen in Schweden:

 Stora Käringsjön (Södermanland), See in der Gemeinde Gnesta, Södermanlands län
 Stora Käringsjön (Västergötland), See in der Gemeinde Alingsås, Västra Götalands län